Patrik Andersson (1967), Zweeds voetballer (aanvaller)
 Patrik Andersson (1971), Zweeds voetballer (verdediger)